Ту́лсида́с (Госва́ми Ту́лсида́с) или Ту́лси Дас (1532, Сорон, ныне штат Уттар-Прадеш — 1624, Варанаси) — индийский поэт и философ. Писал на хинди, на диалектах авадхи и брадж. Современную ему жизнь Тулсидас рисовал в символических картинах «века зла» с его нищетой, беззаконием. В религиозном отношении был приверженцем движения рамаитского бхакти. Основал храм обезьяньего бога Ханумана в Варанаси.

Произведения

Поэмы 
 «Рамачаритаманаса» («Море подвигов Рамы») — около 1575. Эта многосюжетная поэма отразила взгляды Тулсидаса на идеальное общественное устройство, а также идеи бхакти. В её основе — сюжет классической эпопеи «Рамаяна». Ещё при жизни Тулсидас почитался как реинкарнация Вальмики, древнего составителя «Рамаяны».
 «Шри Ханумана Чалиса» — короткая поэма-молитва, посвященная Хануману — верному другу и слуге Рамы.

Сборники 
 «Песнопения» (около 1570)
 «Песнопения о Кришне» (около 1570)
 «Гирлянда двустиший» (1583)
 «Собрание гимнов»
 «Хвала богине Парвати» (1586)
 «Хвала Сите» (1586)
 «Гирлянда стихов» (1612—14).

Изданные сочинения 
 
 Тулси-грант-хавали, т. 1—3, Варанаси, 1923.
 Тулси-муктавали, Рамбан, 1944.

Примечания

Литература 
 Баранинков А. П., Индийская филология, М., 1959.
 Рамнареш Трипатхи, Тулсидас аур унки кавита, т. 1—2, Аллахабад, 1937—38.
 Цветков Ю. В. Тулсидас. М.: Наука, 1987.
 Шьямсундардас, Питамбардатта Баратхвал, Госвами Тулсидас, Аллахабад, 1952.

Ссылки

Произведения Тулсидаса 
 Шри Ханумана-чалиса — пер. М. Мейстера
 Шри Хануман Чалиса — пер. М. Демченко
 Ramcharitmanas: Avadhi and Romanised text with translation by Gita Press, Gorakhpur
 Ramcharitmanas : रामचरितमानस (текст на хинди, гуджарати; аудио)
 Ramayana Tulasi Ramayana
 The Rámáyana of Tulsi Dás (1914) (Английский перевод)

О Тулсидасе 
 Greaves E. Notes on the grammar of the Ramayan of Tulsi Das. (1895)

Вайшнавизм
Персоналии:Бхакти
Святые индуизма
Умершие в 1624 году